Esta é uma lista dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, em ordem decrescente segundo o seu Produto Interno Bruto Nominal. Foi compilada segundo dados divulgados pelo IBGE, referentes ao ano de 2019.

Lista de municípios do Rio Grande do Sul por Produto Interno Bruto

Ligações externas 
 Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul
 

História do Rio Grande do Sul
Populacao
Rio Grande do Sul